Открытый чемпионат Словении 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Портороже с 17 по 23 сентября 2007 года. Турнир являлся первым европейским соревнованием на харде, подготовительным к Итоговому турниру в Мадриде.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Татьяна Головин (№ 19 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Татьяна Головин выигрывает 2й в сезоне и в карьере титул на соревнованиях ассоциации.
 Катарина Среботник уступает 1й в сезоне и 5й за карьеру финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Луция Градецкая и Рената Ворачова выигрывают турнир второй год подряд.

См. также 
 Открытый чемпионат Словении по теннису
 WTA Тур 2007
 WTA 4-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 
 

2007 год в теннисе
Спорт в Словении в 2007 году
Сентябрь 2007 года
Открытый чемпионат Словении по теннису